Corsomyza är ett släkte av tvåvingar. Corsomyza ingår i familjen svävflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Svävflugor
Corsomyza